Timsit ist der Familienname folgender Personen

 Daniel Timsit (1928–2002), jüdisch-algerischer Politiker, Arzt und Schriftsteller
 Joëlle Timsit (* 1938), französische Diplomatin
 Patrick Timsit (* 1959), französischer Schauspieler, Kabarettist, Drehbuchautor und Regisseur